Макув  (польск. Maków) — многозначный термин.

 Макув — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Скерневицкий повят, Лодзинское воеводство. 
 Макув — село в Польше в сельской гмине Голча Мехувского повята Малопольского воеводства.
 Макув — остановочный пункт железной дороги в селе Макув в гмине Макув, в Лодзинском воеводстве Польши.